Baines ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Baines Pilart (* 1972), spanischer Fußballspieler
 Charlie Baines (1896–1954), englischer Fußballspieler

 Fred Baines (1893–??), englischer Fußballspieler

 Leighton Baines (* 1984), englischer Fußballspieler
 Nicholas Baines (* 1957), britischer Geistlicher, Bischof von Bradford
 Paul Baines (* 1972), englischer Fußballspieler
 Peter Baines (1919–1997), englischer Fußballspieler
 Ralph Baines (1504–1559), englischer Hebraist und Bischof
 Reg Baines (1906–1974), englischer Fußballspieler
 Roy Baines (* 1950), englischer Fußballspieler
 Stan Baines (1920–1990), englischer Fußballspieler
 Steve Baines (* 1954), englischer Fußballspieler

Baines steht für folgende geographischen Objekte:
 Baines River, Fluss im Northern Territory, Australien
 Mount Baines, Berg im Northern Territory, Australien

Siehe auch:
 Bains (Begriffsklärung)
 Baynes
 Banes
 Beynes